Acht Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Morris:

 USS Morris (1778)
 USS Morris (1779), ein Schoner
 USS Morris (1846a), ein Schoner, 1846 in Dienst gestellt und im selben Jahr Schiffbruch erlitten
 USS Morris (1846b), ein Schoner, in Dienst von 1846 bis 1848
 USS Morris (TB-14), ein Torpedoboot, in Dienst von 1898 bis 1919
 USS Morris (DD-271), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1919 bis 1922
 USS Morris (DD-417), ein Zerstörer der Sims-Klasse, in Dienst von 1940 bis 1945
 USS Morris (PC-1179), ein U-Boot-Jäger, in Dienst von 1943 bis 1946

Morris